Shax-î Dêrî kan syfta på följande platser:

Irak 

 Jabal Zayrī, berg, Dahuk, 
 Qimmat Kūkuwī Zarī, bergstopp, 

Robotskapade Irakförgreningar